Guandian bezeichnet:

 Guandian (Jianshi) (官店镇), Großgemeinde im Kreis Jianshi in der chinesischen Provinz Hubei
 Guandian (Xishui) (官店镇), Großgemeinde im Kreis Xishui in der chinesischen Provinz Guizhou
 Guandian (Fengtai) (关店乡), Gemeinde im Kreis Fengtai in der chinesischen Provinz Anhui
 Guandian (Xi) (关店乡), Gemeinde im Kreis Xi in der chinesischen Provinz Henan